Australopithecus africanus és una espècie extinta del gènere Australopithecus, que visqué fa entre 3,3 i 2,4 milions d'anys a l'Àfrica oriental i meridional.

El primer fòssil fou trobat el 1924, era un crani d'un infant, en una cova de Taung a la Província del Nord-oest de Sud-àfrica i fou estudiat per Raymond Dart qui l'anomenà Australopithecus africanus que etimològicament significa "Mico del sud africà" i era el primer homínid trobat a l'Àfrica, cosa que confirmava la hipòtesi de Darwin sobre l'origen africà de la humanitat.

Fa dos milions d'anys, tres espècies humanes primerenques diferents semblen haver viscut al mateix temps al mateix lloc, prop del sistema de paleocoves de Drimolen, molt a prop del bressol de la Humanitat a Sud-àfrica: Australopithecus, Paranthropus i el primer Homo erectus conegut. Es desconeix fins a quin punt van interactuar, però en ser contemporanis es creu que les relacions van ser força diverses durant la transició clau de la prehistòria africana entre els darrers dies dels australopitecs i els primers dHomo erectus.

L'Australopithecus africanus té un crani més globular que Australopithecus afarensis. El fet de pertànyer a un nen de 6 anys fa que no presenti encara el torus supraorbitari sobre les conques dels ulls.

Eren bípedes i es creu que tenien unes proporcions similars a les humanes. El seu pes mitjà era de 41 kg en els mascles i 30 kg en les femelles, amb una estatura de 1,50 m. No tenien el prognatisme de la cara accentuat. La capacitat cerebral d'un adult sembla que seria d'uns 600 cc. Altres restes d'aquesta espècie es trobaren a altres llocs de Sud-àfrica, Etiòpia i Kenya. Està en discussió entre els especialistes sobre si es pot considerar un antecessor directe del gènere Homo.

Referències

Bibliografia 
 BBC - Dawn of Man (2000) de Robin Mckie|

Enllaços externs 

 http://www.mnh.si.edu/anthro/humanorigins/ha/afri.html 
 http://www.handprint.com/LS/ANC/evol.html

Australopitecs